Achille Coser – calciatore italiano
 Lewis A. Coser – sociologo statunitense